The Isle of Lost Ships – film del 1923 diretto da Maurice Tourneur
 Nel Mar dei Sargassi (The Isle of Lost Ships) – film del 1929 diretto da Irvin Willat